Tallaferro (eina)
 Tallaferro (còmic), còmic en català dibuixat per Jesús Blasco i Adrià Blasco amb guió de Victor Mora 
 Benet Tallaferro, còmic creat per Peyo
 Biografies:
 Bernat Tallaferro (~970 - Provença, 1020), comte de Besalú (988 - 1020) i de Ripoll (1003-1020) 
 Comte Tallaferro, personatge mític del poema èpic Canigó escrit per Jacint Verdaguer el 1886
 Tallaferro pseudònim de Joan Badia Carbó (? - 1616), bandoler català que actuava amb el seu germà pel Penedès
 Robert Surroca i Tallaferro (Barcelona, 1934) escriptor i activista polític català